Rodiano ima više značenja:
 Rodiano, Bologna
 Rodiano, Modena